Васи́лий Васи́льевич Пашке́вич (1856/1857—1939) — российский и советский учёный, специалист в области плодоводства, доктор биологических наук (1934), академик ВАСХНИЛ (1935), Заслуженный деятель науки РСФСР (1935).

Биография 
Родился  года в селе Семеновичи Узденской волости Игуменского уезда Минской губернии (ныне — Узденский район Минской области).

Окончил Минскую духовную семинарию и в 1882 году — Императорский Санкт-Петербургский университет, получив степень магистра естественных наук. После окончания университета два года стажировался в Германии и Австрии. С 1894 года работал в департаменте земледелия Министерства земледелия и государственных имуществ.

С 1922 года служил в сельскохозяйственном комитете, в отделе прикладной ботаники и селекции, реорганизованном в 1924 году во Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур (с 1930 — Всесоюзный институт растениеводства).

С момента организации в 1922 году Ленинградского сельскохозяйственного института был в нём профессором, с 1924 года — почётный член ЛСХИ.

Умер в Ленинграде 14 июля 1939 года, похоронен на Волковском кладбище.

Библиография 
Основные труды посвящены изучению сортов (помологии) яблони и других плодовых культур; им были проведены многочисленные обследования садов в различных районах СССР. Опубликовал более 300 научных трудов; составил «Учебник садоводства для низших школ садоводства» в трёх частях (Санкт-Петербург: А. Ф. Девриен, 1902—1903).

В числе его публикаций:
 Орех лесной и его культура. — , 1894;
 Культура лекарственных растений. — , 1894;
 Плодоводство в Казанской губернии // Плодоводство в России: Материалы и исслед. — , 1899. — Вып. 2.;
 Плодовое сортоведение или помология на новых началах. — : Девриен, 1911. — XII, 100 с.
 Культура лекарственных растений и душистых. — 3-е изд., испр. и знач. доп. — Петроград : А. Ф. Девриен, 1915. — XIV, 226 с., 92 ил.
 Бесплодие и степень урожайности в плодоводстве в зависимости от сорта опыляющего. — : Институт растениеводства, 1930. — 204 с.
 Общая помология или учение о сортах плодовых деревьев. — : Госиздат, 1930. — 538 с.
 Сортоизучение и сортоводство плодовых деревьев. —  : Сельхозгиз, 1933. — 511 с.
 Избранные сочинения по плодоводству. — : Сельхозгиз, 1959. — 359 с.

Примечания

Литература 
 
 Тетерев Ф. К. Научное наследство В. В. Пашкевича // «Вестник социалистического растениеводства». — 1940. — № 1.
 

Родившиеся в Узденском районе
Доктора биологических наук
Ботаники СССР
Выпускники Минской духовной семинарии
Преподаватели Санкт-Петербургского аграрного университета
Академики ВАСХНИЛ
Заслуженные деятели науки РСФСР
Похороненные на Волковском кладбище